Алексе́й Ива́нович Петро́в:
 Петров, Алексей Иванович (1921—2015) — Герой Советского Союза.
 Петров, Алексей Иванович (1925—1943) — Герой Советского Союза.